Bieg łączony mężczyzn na 30 km (15 km techniką klasyczną + 15 km techniką dowolną) na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 został rozegrany 20 lutego na trasach biegowych w Whistler Olympic Park w Whistler. Mistrzem olimpijskim został Szwed Marcus Hellner, srebrny krążek wywalczył Niemiec Tobias Angerer, a trzecim medalistą biegu łączonego na 30 km został również Szwed Johan Olsson.

Wyniki 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010